Коле́сников (; іноді транслітерується українською як Колесніков або Колє́сніков) — російське прізвище, утворене від слова колесник («стельмах, колісник»).

Астероїд 
 14354 Коле́сніков (14354 Kolesnikov) — астероїд головного поясу.

Прізвище 

 Колєсніков / Колесников / Колесніков

 Колесников Андрій Борисович (1977—2022) — російський військовий, командувач загальновійськовим об'єднанням (29-тою армією) Східного військового округу Росії в Забайкальському краї, загинув під час російського вторгнення в Україну в лютому 2022 року.
 Колесников Андрій Віталійович ( 1957) — український фехтувальник та тренер, майстер спорту СРСР, заслужений тренер України.
 Колесников Аркадій Георгійович (1907—1978) — вчений у галузі геофізичних і фізичних досліджень Світового океану, академік АН УРСР.
 Колесніков Борис Вікторович — віце-прем'єр-міністр України, український політик.
 Колесников Валерій Володимирович — джазовий трубач.
 Колєсніков Дмитро Вадимович (1995—2015) — боєць Добровольчого українського корпусу, учасник російсько-української війни.
 Колєсніков Дмитро Валерійович ( 1972) — український політик, голова Дніпропетровської обласної адміністрації (2012—2014), міністр промислової політики (2010—2012).
 Колєсніков Віталій Володимирович ( 1988) — український футболіст.
 Колесников Владислав Павлович (1998—2015) — російський опозиціонер, противник путінської агресії проти України.
 Колесников Володимир Володимирович ( 1977) — український живописець, член НСХУ.
 Колесников Володимир Григорович (1951—2014) — український живописець, член НСХУ, народний художник України.
 Колесников Всеволод Володимирович (1915—2002) — український архітектор. 
 Колесников Дмитро Володимирович ( 1986) — український живописець, графік.
 Колєсніков Дмитро Володимирович ( 1967) — кінопродюсер та голова Асоціації Продюсерів України.
 Колесников Євген Борисович ( 1948) — доктор медичних наук, професор, лауреат премії ЛКСМУ, Державної премії УРСР в галузі науки і техніки.
 Колесніков Євгеній Михайлович — московський геохімик, дослідник космохімії Тунгуського метеориту; на його честь названо астероїд 14354 Kolesnikov (1987 QX7)
 Колесников Іван Федорович (1887—1929) — український живописець. Брат художника-пейзажиста Степана Колесникова-Одеського.
 Колесников Ігор Анатолійович ( 1970) — український футболіст, воротар.
 Колесников Лев Олександрович (1924—1986) — фахівець у га­­лузі авіаційної механіки.
 Колесніков Олег Павлович — підполковник Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Колесников Олександр Всеволодович ( 1947) — український архітектор. 
 Колесніков Олександр Геннадійович — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни, що загинув у ході російського вторгнення в Україну в 2022 році.
 Колесніков Олександр Олександрович — український політик, голова Полтавської обласної державної адміністрації.
 Колесніков Терентій Лаврентійович — вояк армії УНР, розстріляний більшовиками під Базаром 1921 року.
 Колесников Павло Олександрович (1975—2014) — підполковник Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Колесников Рудольф Миколайович ( 1938) — заслужений тренер України, міжнародний арбітр ФІДЕ.
 Колесников Семен Гаврилович (1909—1945) — Герой Радянського Союзу.
 Колесников-Одеський Степан Федорович (1879—1955) — український художник-пейзажист. Брат українського живописця Івана Колесникова.

Колесникова
 Колесникова Діна Михайлівна ( 1928) — український мистецтвознавець.
 Колесникова Лідія Морисівна — українська поетеса, член Спілки письменників України.
 Колесникова Любов Степанівна ( 1951) — українська акторка, заслужена артистка України.
 Колесникова Парасковія Митрофанівна — українська актриса і співачка (мецо-сопрано).
 Колесникова Світлана Григорівна — дільничний лікар Донецької міської дитячої лікарні № 1. Депутат Верховної Ради УРСР 9—10-го скликань.
 Колесникова Світлана Миколаївна ( 1965) — радянська і українська спортсменка й тренер; майстер спорту СРСР, заслужений працівник фізичної культури і спорту України.
 Колесникова Тетяна Миколаївна ( 1977) — українська веслувальниця, чемпіонка світу (2009) та чотиририразова чемпіонка Європи.

Див. також 
 Колесників — українське прізвище
 Колісник — українське прізвище
 Колесникове (село)
 Колесніково (село)
 Колісникове (село)

Російські прізвища